Stříbrné Hory  ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Stříbrné Hory, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Stříbrné Hory, Ortsteil von Horní Město, Okres Bruntál
 Stříbrné Hory, Ortsteil von Nalžovské Hory, Okres Klatovy